Verkürzung steht für:

 angeborene Verkürzung einer Extremität, siehe Akromelie
 elektrische Verkürzung in der Hochfrequenztechnik, siehe Verkürzungsfaktor
 perspektivische Verkürzung, siehe Perspektive

Siehe auch:
 Verkürzung über die Hälfte (Vertragsgerechtigkeit)
 Steuerverkürzung (Verringerung der Steuerschuld)